Szentivánéji álom, William Shakespeare drámája
 Szentivánéji álom, Benjamin Britten operája
 Szentivánéji álom, 1909-es amerikai némafilm
 Szentivánéji álom, 1935-ös amerikai film, rendezte William Dieterle és Max Reinhardt
 Szentivánéji álom, 1968-as brit film, rendezte Peter Hall 
 Szentivánéji álom, 1971-es brit film
 Szentivánéji álom, 1981-es brit film
 Szentivánéji álom, 1996-os angol film
 Szentivánéji álom, 1999-es amerikai film
 Szentivánéji álom, 2005-ös spanyol film
 Szentivánéji álom (balett)
 Szentivánéji álom (musical)